Il doppio del torneo di tennis La Serena Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Ramón Delgado che hanno battuto in finale Tomas Behrend e Marcos Daniel 7-62, 6-4.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Álex López Morón (primo turno)
 Tomas Behrend /  Marcos Daniel (finale)

 Juan Pablo Guzmán /  Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 Paul Capdeville /  Diego Moyano (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

La Serena Open 2005